
Hauke (von Hauke, de Hauke), Haucke kan syfta på

Förnamn
 Hauke Fuhlbrügge (född 1966), tysk friidrottare

Efternamn 
 Józef Hauke-Bosak (18341871), polsk militär
 Julia Hauke (1825–1895), rysk hovdam
 Tobias Hauke (född 1987), tysk landhockeyspelare

Se även 

 Åke (Hauke, Aage, Age, Oke, Ocke, Okke, Ocko, Okko), smeknamn för namn
 Hug, Hugh, Hughes
 Hauk, Hauck
 Huch, Hauch
 Haug, Hauge, Haugen
 Haugwitz

Externa länkar 
 verwandt.de
 moikrewni.pl
 verwant.nl
 dynastree.com

Tyska efternamn